Ett liv med dig kan syfta på:

Ett liv med dig (musikalbum) – ett studioalbum av det svenska dansbandet Drifters, släppt 2007
Ett liv med dej (sång) – skriven av Ingela 'Pling' Forsman, Bobby Ljunggren och Håkan Almqvist